Die Prva Liga RS 1998/99 war die vierte Saison der Republika Srpska als höchste Spielklasse Bosnien-Herzegowinas im Fußball der Männer. Sie begann am 16. August 1998 und endete am 26. Juni 1999.

Meister wurde der FK Radnik Bijeljina.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Teams stiegen in die Druga Liga RS ab.

Die Liga wurde von der UEFA nicht anerkannt und die Mannschaften konnten sich daher nicht für den Europapokal qualifizieren.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle rsssf.com 

1998
Fußballsaison 1998/99